En Pologne, Giżyce peut désigner : 

 Giżyce, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Giżyce, village de la voïvodie de Mazovie,
 Giżyce, village de la voïvodie de Lublin.